SM-sarja 1927/1928 byla první hokejovou sezónou ve Finsku, pořádaná Finnish Ball Association. Zúčastnilo se šest týmů ze tří měst, vítězem se stal tým Viipurin Reipas.

První kolo

Druhé kolo 

Kiffen v druhém kole nehrál a automaticky postoupil do finále.

Finále 

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1927
Lední hokej v roce 1928
Sport ve Finsku v roce 1927
Sport ve Finsku v roce 1928